Globke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Globke (1898–1973), deutscher Jurist, Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze und Chef des Bundeskanzleramts 
 Rob Globke (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler